HMS Croome ist der Name folgender britischer Schiffe:
 HMS Croome (1917), ein Minenräumer der Hunt-Klasse, der 1917 vom Stapel lief und 1922 verkauft wurde
 HMS Croome (L62), ein Zerstörer der Hunt-Klasse, der 1941 vom Stapel lief und 1957 abgewrackt wurde

Literatur

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Croome